Companhia Clic
CLIC (acelerador) - Colisionador Linear Compacto

Ver também
 Click (desambiguação)
 Clique (desambiguação)

Desambiguação